Something’s Gotta Give может значить:

 Something’s Gotta Give — альбом американской группы Agnostic Front (1998).
 «Любовь по правилам и без» () — фильм с Джек Николсоном и Дайан Китон.
 «Something’s Gotta Give» (песня Джонни Мерсера)
 «Something’s Gotta Give» (песня Лиэнн Раймс)
 «Something’s Gotta Give» (песня John Butler Trio)
 Что-то должно случиться () — фильм с Мэрилин Монро.